Portalegre, un comune portoghese.
  Portalegre, un comune brasiliano del Rio Grande do Norte.